Вестманланд — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Вестманланд — ландскап, історична область у центральній Швеції.